Maniac steht für:
 Maniac (Michael-Sembello-Lied), Lied von Michael Sembello (1983)
 Maniac (Victoria-Conrady-Lied), Lied von Victoria Conrady (2015)
 Maniac (Band), eine ehemalige österreichische Speed-Metal-Band
 Maniac, Pseudonym des norwegischen Musikers Sven Erik Kristiansen (* 1969)
 den Nickname des E-Sportlers Mathieu Quiquerez (* 1990)

Filme:
 Maniac (1934), US-amerikanischer Exploitationfilm von Dwain Esper
 Maniac, Originaltitel des britischen Thrillers Die Ausgekochten von 1962
 Maniac (1980), US-amerikanischer Slasher-Film von William Lustig
 Maniac (1992), französische Literaturverfilmung von Jean-Christophe Averty
 Maniac (2012), Originaltitel der französisch-US-amerikanischen Neuverfilmung des gleichnamigen Slasher-Films von 1980, siehe Alexandre Ajas Maniac

Fernsehserien:
 Maniac (Fernsehserie, 2015), norwegische Fernsehserie von 2015
 Maniac (Fernsehserie, 2018), US-amerikanische Fernsehserie von 2018

MANIAC steht für:
 MANIAC I, unter Leitung von Nicholas Metropolis gebauter Computer (1952)
 MANIAC II, Computer (1957)

MAN!AC steht für:
 MAN!AC, deutsches Videospiel-Magazin (seit 1993), 2008 umbenannt in M! Games